Мосунова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Мосунова, Анна Александровна (1905—2003) — советский марийский партийно-административный работник, педагог, общественный деятель.
 Мосунова, Евдокия Петровна (1919—1957) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.